Чемпионат Катара по футболу или Лига звёзд Катара — национальное первенство, проводимое под эгидой Футбольной Ассоциации Катара с 1963 года.

История 
Первый чемпионат Катара был проведен в 1963 году. В 1972 году федерация футбола Катара вступила в АФК. И в том же году была создана катарская футбольная лига (также называемая Q-лига, от ). Первым чемпионом Q-лиги стал «Аль-Садд». Чемпионат проводился каждый год (исключение составил сезон 1974/75, когда соревнование не проводилось).

Дивизионы 
В чемпионате Катара существует два дивизиона, между которыми происходит ротация: победитель второго дивизиона сменяет худшую команду по итогам сезона из первого дивизиона.

Q-лига (Первый дивизион) 
Соревнования в первом дивизионе чемпионата Катара проводятся по круговой системе в три круга между десятью клубами. Каждая команда проводит с каждым из соперников по три встречи.

Второй дивизион 
С сезона 2007/08 в соревнованиях во втором дивизионе принимают участие 8 клубов (ранее было 6) по круговой системе в два круга (ранее 6 команд разбивались на две группы по три команды).

Список чемпионов 
В таблице приведены победители всех розыгрышей чемпионата. Для простоты указаны те названия команд, которые на данный момент носят клубы.

Известные игроки

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной Ассоциации Катара